Селейрош (Брага) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Селейрош (Саброза) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.